Ярустовский — фамилия; имеет женскую форму Ярустовская.

Известные носители:
 Ярустовский, Борис Михайлович (1911—1978) — советский музыковед, педагог и музыкально-общественный деятель.
 Ярустовский, Михаил Борисович (род. 1952) — советский и российский учёный-медик, специалист в области молекулярной медицины, член-корреспондент РАН (2016). Сын Б. М. Ярустовского.